

Мілеєво — гміна в Ельблонзькому повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Мілеєво — село в гміні Мілеєво Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Мілеєво — село в гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства